Liebringen ist im Namen zweier Dörfer enthalten: 
 Großliebringen, Ortsteil der Stadt Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen
 Kleinliebringen, Ortsteil der Stadt Stadtilm, Ilm-Kreis, Thüringen